Anthony-John Greer, dit A.J. Greer, (né le  à Joliette dans la province de Québec au Canada est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2013-2014 || Buccaneers de Des Moines || USHL ||2 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Boston University || HE ||37 ||3 ||4 ||7 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Boston University || HE ||18 ||1 ||4 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||33 ||16 ||11 ||27 ||57 ||20 ||12 ||10 ||22 ||28
|-
| 2016-2017 || Rampage de San Antonio || LAH ||63 ||15 ||23 ||38 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Avalanche du Colorado || LNH ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Rampage de San Antonio || LAH ||35 ||8 ||5 ||13 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Avalanche du Colorado || LNH ||17 ||0 ||3 ||3 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Eagles du Colorado || LAH ||54 ||19 ||25 ||44 ||63 ||4 ||0 ||3 || 3||9
|-
| 2018-2019 || Avalanche du Colorado || LNH || 15|| 1|| 1|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Eagles du Colorado || LAH || 47|| 16|| 16|| 32|| 87|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 10 || 1 || 1 || 2 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Devils du New Jersey || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 7  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Devils de Binghamton || LAH || 16 || 4 || 10 || 14 || 8||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Devils du New Jersey || LNH || 9 || 1 || 1 || 2 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Comets d'Utica || LAH || 53 || 22 || 30 || 52 || 102 ||5 ||6 ||2 ||8 ||2
|-
| 2022-2023 || Bruins de Boston || LNH ||  ||

Trophées et honneurs personnels 
2016-2017 : récipiendaire du Trophée Yanick-Dupré de la LAH.

Références 

Naissance en décembre 1996
Naissance à Joliette (Québec)
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Rampage de San Antonio
Gagnant du trophée Yanick-Dupré
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Comets d'Utica